En métrica, arte menor se refiere a varios conceptos:

 Verso de arte menor, verso de ocho o menos sílabas.
 Copla de arte menor, combinación estrófica de ocho versos de octosílabos.

No debe confundirse con artes menores (artes aplicadas).